Czekelius ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Friedrich Czekelius von Rosenfeld (1739–1809), siebenbürgischer Verwaltungsbeamter
 Karl Ludwig Czekelius von Rosenfeld (Freiherr Czekelius von Rosenfeld; 1804–1869), siebenbürgisch-österreichischer Staatsmann
 Michael Gottfried von Rosenfeld (Michael Gottfried Czekelius von Rosenfeld; 1708–1786), siebenbürgisch-österreichischer General
 Otto Czekelius  (1895–1974), rumänischer Architekt und Bauingenieur aus der deutschsprachigen Minderheit der Siebenbürger Sachsen
 der Familie Czekelius von Rosenfeld